Klenke ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Klenke (* 1968), deutscher Mathematiker
 Lena Klenke (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Dieter Klenke (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Bürgermeister von Oschersleben
 Dietmar Klenke (* 1954), deutscher Historiker
 Friedrich Klenke (1882–1959), deutscher Gewerkschaftsfunktionär, AOK-Direktor und Bremer Politiker (SPD)
 Heinrich Klenke (1844–vor 1927), deutscher Historien- und Porträtmaler 
 Hermann Klenke (1887–1952), deutscher Theaterschauspieler und -direktor
 Jutta Lieck-Klenke (* 1951), deutsche Film- und Fernsehproduzentin
 Reinhard Klenke (* 1951), deutscher Jurist
 Sabine Klenke (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Klencke